Limousin steht für:

 Limousin, eine ehemalige Region in Mittelfrankreich
 Limousin (Rind), eine Rinderrasse

Limousin ist der Familienname folgender Personen:

 Stanislas Limousin (1831–1887), französischer Apotheker und Erfinder
Siehe auch:
 Limousine (Begriffsklärung)